Жёлтая линия:
 Жёлтая линия, в политике, у французов — обозначение предела терпения одной из сторон — позиции, при нарушении которой «безопасность более не гарантирована».
 Жёлтая линия — линия метрополитена в Вашингтоне.
 Жёлтая линия — линия метрополитена в Дели.
 Жёлтая линия — линия метрополитена в Ньюкасле.
 Жёлтая линия — две линии метрополитена в Москве, официально называемые Калининская и Солнцевская; вопрос об их объединении окончательно не решён.
 Жёлтая линия — линия метрополитена в Стокгольме.

См. также 
 Красная линия